Chris Prendergast (1994-), est un coureur cycliste canadien.
 Jonathan Barry Prendergast (1933-2011) est un compositeur britannique.
 Kieran Prendergast, né en  à Campbeltown en Écosse, est un homme politique britannique.
 Maurice Prendergast (-) est un aquarelliste américain post-impressionniste. 
 Mike Prendergast, né le , est un joueur irlandais de rugby à XV.
 Peter Prendergast, né le , est un arbitre de football jamaïcain.
 Terrence Prendergast, né en 1944, est un jésuite canadien, archevêque d'Ottawa.
Patronyme anglais